Cabrières (Gard)
 Cabrières (Hérault)
 Cabrières-d'Avignon